Rumänien ist in 41 Kreise (, Plural , mit nachgestelltem Artikel  ‚Der Kreis‘) und die Stadt Bukarest unterteilt.

Die Verwaltungsgliederung in Județe wurde im 19. Jahrhundert nach dem Vorbild der französischen Départements vorgenommen. Die kommunistische Regierung änderte sie in das sowjetische Modell, ging aber 1968 zu dem gegenwärtigen System zurück. 1981 wurden die Kreise Ilfov und Ialomița in die Kreise Giurgiu, Călărași, Ialomița und Ilfov neu organisiert. Bis 1997 war Ilfov kein selbständiger Kreis, sondern von Bukarest abhängig.

Kreise Rumäniens

Geographische Übersicht aller Kreishauptstädte und der Stadt Bukarest in Rumänien

Anmerkungen

Siehe auch 
 Liste der Städte in Rumänien
 Liste der Planungsregionen in Rumänien
 Liste der historischen Regionen in Rumänien und der Republik Moldau
 Wappen der Kreise Rumäniens

Weblinks 

Rumanien
 
Kreis